Herbert Sturges, statisticien (règle de Sturges) ;
 Jock Sturges (né en 1947), photographe américain ;
 John Sturges (1910–1992), réalisateur et producteur américain ;
 P. G. Sturges (1953-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Preston Sturges (1898–1959), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Robert Sturges (1891–1970), officier de la Royal Marines ;
 Shannon Sturges (née en 1968), actrice américaine.

Voir aussi
 Edmund Turges (c. 1450–1500), parfois nommé Edmund Sturges, compositeur anglais.